Abramowski steht für:
 Abramowski (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht
 Abramowski (Ort), Weiler in der Oblast Kursk in Russland

Abramowski ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Józef Abramowski (1868–1918), polnischer Philosoph
 Karl Friedrich Abramowski (1793–1875), preußischer Landrat
 Knut Abramowski (1953–2021), deutscher Polizeibeamter
 Luise Abramowski (1928–2014), deutsche evangelische Theologin und Kirchenhistorikerin
 Richard Abramowski (1862–1932), deutscher Kirchenlieddichter und Theologe
 Rudolf Abramowski (1900–1945), deutscher Theologe und Orientalist
 Wanja Abramowski, deutscher Lokalhistoriker